Аста́пенко — українське та білоруське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Остап, також Осташ, Остан, Стаф.

Носії 
 Астапенко Змітрок  (* 1910 — † 1944) — білоруський поет.

Див. також 
 Осташко
 Осташ
 Осташенко
 Остащенко
 Остащук
 Асташенко
 Остафійчук
 Остапенко
 Остапчук
 Остап'юк
 Остап'як
 Остапович

Прізвища на -енко